La Casa de Lleida o Casa de l'Aigua és una estructura construïda per repartir l'aigua del canal de Pinyana situada al municipi de Castellonroi a la comarca de la Llitera (Osca).

Hidrologia
Edificis de la Llitera